Het wereldkampioenschap superbike van Magny-Cours 2022 was de zevende ronde van het wereldkampioenschap superbike en het wereldkampioenschap Supersport 2022. De races werden verreden op 10 en 11 september 2022 op het Circuit Magny-Cours nabij Magny-Cours, Frankrijk.

Superbike

Race 1

Superpole

Race 2

Supersport
Marcel Brenner en Matthieu Grégorio startten de races niet nadat zij blessures opliepen in aparte ongelukken in de eerste vrije training op vrijdag.

Race 1
De race, die gepland stond over een lengte van 19 ronden, werd na 12 ronden afgebroken vanwege een ongeluk van Bahattin Sofuoğlu. De race werd niet herstart; de uitslag van de race werd samengesteld op basis van de laatste sector die de coureur had voltooid.

Race 2
Bahattin Sofuoğlu startte de race niet nadat hij blessures opliepen bij een ongeluk in de eerste race.

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2022
Magny-Cours